Дубенська вулиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Дубно Рівненської області.

 Вулиця Дубенська — вулиця в місті Кременець.
 Вулиця Дубенська — вулиця в місті Рівне.
 Дубенська вулиця — вулиця в місті Київ.

Див. також 
 Вулиця Дубнівська

Вулиці